Alfredo "Al" Lettieri (1928-1975) – attore statunitense di origini italiane
 Alessandro Lettieri (1974) – giocatore di curling italiano
 Luigi D'Ambrosio Lettieri (1955) – politico italiano
 Mario Lettieri (1942) – politico italiano
 Martino "Tino" Lettieri (1957) – calciatore canadese di origini italiane